

Kalendarium informatyczne lat 1910-1919 
 1910 –  James Powers, inżynier zatrudniony w  U.S. Census Bureau, projektuje kartę perforowaną nowego typu, z okrągłymi dziurkami i 90 kolumnami
 1912  – Rząd USA wytacza proces o monopolizację rynku firmie NCR
 1913 – Leonardo Torres y Quevedo, hiszpański inżynier, tworzy podstawy teoretyczne automatyki
 1915 – Edward Hebern wynajduje maszynę szyfrującą; można ją uznać za protoplastę słynnej Enigmy
 1919
 Hugo Koch, Holender, patentuje maszynę szyfrującą; projekt zostanie potem użyty przez Niemca Artura Scherbiusa, do zbudowania Enigmy
 William Henry Eccles i Frank Wilfred Jordan projektują pierwszy przerzutnik dwustabilny (flip-flop)

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne